Svatý Kříž je označení kříže, na němž byl ukřižován Ježíš Kristus. Od něj jsou odvozeny i další významy: 

 Svatý Kříž (Havlíčkův Brod), místní část okresního města Havlíčkův Brod
 Svatý Kříž (Cheb), osada a bývalé katolické poutní místo v katastrálním území Háje u Chebu okresního města Cheb
 Svatý Kříž (přírodní památka), přírodní památka v katastru obce Chvalšiny v okrese Český Krumlov
 kostel svatého Kříže
 kaple svatého Kříže

Podobné názvy 
 Újezd u Svatého Kříže, obec v okrese Rokycany
 Sveti Križ Začretje, opčina v Chorvatsku v Krapinsko-zagorské župě

Externí odkazy